Ungarische Verfassung ist die Bezeichnung für die Verfassung in Ungarn:

 Ungarische Verfassung (1848)
 Ungarische Verfassung (1949)
 Grundgesetz Ungarns, die Verfassung von 2011